Нагайба́кский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Челябинской области Российской Федерации.

Административный центр — село Фершампенуаз.

География 
Район граничит на западе, северо-западе и севере с Верхнеуральским районом, на северо-востоке и востоке с Чесменским районом, на юге и юго-западе с Агаповским районом, на юго-востоке и юге с Карталинским районом.

Площадь 3022 км².

История 
Район назван по имени нагайбаков, тюркоязычного коренного малочисленного народа России, этнографической группы кряшен.

В 1736 году по указу императрицы Анны Иоанновны в целях укрепления пограничья с Башкирией на территории Южного Приуралья было создано Нагайбакское казачье войско, а на реке Ик заложена Нагайбацкая крепость, куда из Уфимского уезда на службу были собраны новокрещены, переехавшие из Татарии и Башкирии с женами и детьми.

Как новые казаки они принимали участие во всех крупнейших сражениях XVIII века, в Отечественной войне 1812 года, заграничных походах. В честь побед русского оружия позднее на территории района появились населённые пункты Кассельский, Остроленский, Париж, Требиатский, Арсинский, Куликовский, куда нагайбаки были переселены для охраны границ России в составе Новолинейного района. Современным районным центром стало село Фершампенуаз, названное в память о сражении под одноимённым французским селением на реке Марне. О славных победах напоминает серебряный меч в центре герба Нагайбакского района, геральдический символ власти, мужественности, силы.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Южный) проживают   % населения района.

 Национальный состав
Проживают русские (45,3 %), нагайбаки (29,4 %), казахи (13,6 %). Всего в районе проживают представители 12 национальностей. Нагайбаки компактно проживают в посёлках Кассельском, Требиятском, Астафьевском, Остроленском, Кужебаевском и селах Париж, Фершампенуаз.

Территориальное устройство 
Нагайбакский район как административно-территориальная единица области делится на 9 сельсоветов и 1 рабочий посёлок (посёлок городского типа) с подчинёнными ему населёнными пунктами. Нагайбакский муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, включает 10 муниципальных образований, в том числе соответственно 9 сельских поселений и 1 городское поселение:

Населённые пункты 
В Нагайбакском районе 37 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
Посёлок Ак-Чишма.

Экономика 
Район — сельскохозяйственный, с ярко выраженным зерновым земледелием и животноводством.

АО «Александринская горнорудная компания» ПАО «РМК» добывает медную руду и разрушает автомобильные дороги.

ООО «ГПП «Рудник Южный» добывает кварцевое сырьё.

Люди, связанные с районом 
 Леонид Анатольевич Сметанников (родился в 1943 году) — оперный певец, народный артист СССР (1987).

См. также 
 Флаг Нагайбакского района

Примечания

Ссылки 
 История герба Нагайбакского района

Нагайбакский район
Национальные районы и сельсоветы